Název  Vrutice nese více objektů:

obec
 Vrutice, obec v okrese Litoměřice
 Kropáčova Vrutice, obec v okrese Mladá Boleslav
 Benátecká Vrutice, část města Milovice v okrese Nymburk
 Mělnická Vrutice, část obce Velký Borek v okrese Mělník

potok
 Vrutice (přítok Vltavy), potok pramenící u Slivence a protékající Velkou Chuchlí v Praze, levý přítok Vltavy